Сенино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Сенино — деревня в Вязниковском районе.
 Сенино — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область 
 Сенино — деревня в Кирилловском районе.
 Сенино — деревня в Никольском районе.
 Сенино — деревня в Сокольском районе.

Ивановская область 
 Сенино — деревня в Вичугском районе.
 Сенино — деревня в Савинском районе.
 Сенино — деревня в Шуйском районе.

Московская область 
 Сенино — деревня в Талдомском районе.
 Сенино — деревня в Чеховском районе.

Пермский край 
 Сенино — деревня в Ильинском районе.
 Сенино — деревня в Косинском районе.
 Сенино — деревня в Сивинском районе.

Псковская область 
 Сенино — деревня в Локнянском районе.

Смоленская область 
 Сенино — деревня в Демидовском районе.

Тверская область 
 Сенино — деревня в Рамешковском районе.
 Сенино — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Сенино — деревня в Заокском районе.

Ярославская область 
 Сенино — деревня в Некрасовском районе.